El término heavy metal puede hacer referencia a:

 Heavy metal tradicional, primer género musical de la música metal.
 Heavy metal, un subgénero del metal;
 Heavy Metal, un luchador profesional mexicano;
 Heavy Metal, una revista de historietas de ciencia ficción;
 Heavy Metal, una película de animación de culto de 1981, basada en las historietas de la revista;
 Heavy Metal 2000, secuela de la película anterior;
 Heavy Metal F.A.K.K.2., videojuego basado en dicha secuela;